Labrang – miejscowość i gmina miejska w Chinach, w prowincji Gansu, w tybetańskiej prefekturze autonomicznej Gannan, siedziba powiatu Xiahe
  Labrang – klasztor w Chinach